Todesspiel steht für:

 Todesspiel, deutscher Dokumentarfilm von Heinrich Breloer (1997)
 Todesspiel (Fußball), Fußballspiel in der Ukraine (1942)
 Tatort: Todesspiel, deutscher Fernsehfilm von Jürgen Bretzinger (2014)
 Das Todesspiel, US-amerikanischer Film von Buddy Van Horn (1988)

Siehe auch:
 Das Spiel vom Tode, deutscher Film von Alwin Neuß (1917)
 Tödliches Spiel